Termin  ima više značenja.

 Izoprenska sintaza, enzim
 Međunarodni sigurnosni kod brodova i lučkih objekata ()